Шайхантахурский район () — административно-территориальная единица города Ташкента. Расположен в северо-западной части столицы. Современная (2009) площадь — 2970 гектаров, население — 286,4 тысяч человек.

История 
Район образован 29 ноября 1929 года под названием Октябрьский. 08 мая 1992 года получил название  Шайхантахурский  в память о Шейх Ховенди ат-Тахуре, одном из известных ученых Мавераннахра.

Расположение и границы 
На севере Шайхантахурский район граничит с Алмазарским районом, на северо-востоке и востоке — с Юнусабадским районом, на юге — с Чиланзарским и Яккасарайским районами, на западе — с Учтепинским районом. С северо-запада Шайхантахурский район ограничен Ташкентской кольцевой автомобильной дорогой и граничит с Зангиатинским районом Ташкентской области.

Граница с Алмазарским районом пролегает по улицам Фаробий, Беруний и улице Г. Гуляма.

Граница с Юнусабадским районом проходит вдоль канала Анхор и Малой кольцевой автомобильной дороге.

Граница с Чиланзарским и Яккасарайским районами проходит вдоль улиц Богистон, Байналминал, проспектов Бунёдкор и Узбекистанский. На юге вдоль с границей с Чиланзарским районом по территории Шайхантахурского района протекает канал Актепа и расположена Актепинская ГЭС.

Граница с Учтепинским районом проходит по улице Истирохат и Малой кольцевой автомобильной дороге.

Физическая география 
По территории Шайхантахурского района протекают каналы Калькауз, Джангоб, Нижний Бозсу, Кукча, Чорсу и Чукаркуприк.

Транспорт 
На территории района расположены станции метро Чиланзарской линии — «Миллий бог», «Дружба Народов», «Пахтакор», а также Узбекистанской линии — «Алишера Навои», «Гафура Гуляма», «Чорсу», «Тинчлик» и «Беруни».

Объекты культурного наследия

Культура и образование 
На территории Шайхантахурского района действуют Национальный Академический Драматический Театр Узбекистана, Узбекский национальный академический драматический театр, Молодёжный театр Узбекистана, Театр сатиры, Дворец искусств, цирк, 3 кинотеатра, 3 музея, дворец «Узкургазмасавдо», семь домой и дворцов культуры, 22 общественные библиотеки, стадион «Пахтакор», спорткомплекс «ЖАР», парк отдыха, Институт социальных исследований при Кабинете Министров Республики Узбекистан, Ташкентский исламский университет, Ташкентский химико-технологический институт, Высший военный таможенный институт, Ташкентский архитектурно-строительный институт, Британский университет менеджмента, гостиницы «Турон» (ныне переименована в гостиницу «Ramada Tashkent»), «Хадра», «Ёшлик», «Лабзак».

Примечания

Литература 
 

Районы Ташкента
Районы, образованные в 1929 году
Появились в 1929 году в СССР
Появились в 1920-е годы в Узбекистане